Ботамойнак (, до 1993 г. — Свердлово) — аул в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Входит в состав Ботамойнакского сельского округа. Код КАТО — 313633200.

Население 
В 1999 году население аула составляло 446 человек (229 мужчин и 217 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 485 человек (243 мужчины и 242 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Байзакского района
Переименованные населённые пункты Казахстана